Ярослав Петр Никодем () — польский историк-медиевист, доктор хабилитованный, профессор Института истории Университета имени Адама Мицкевича в Познани. Специализируется на изучении истории политических взаимоотношений Польши и Литвы в позднем Средневековье, историографии истории Средневековья, Ягеллонской династии, гуситском движении.

Работы

Книги 
 Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Kraków: PAU 2001.
 (redakcja z K. Kaczmarkiem) Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 2000.
 Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2004 (wydanie 2: Oświęcim: NapoleonV 2014).
 Historia - średniowiecze.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony), Warszawa: Wydawnictwo Juka-91 2004 /popularnonaukowe/.
 (współautor: z R. Kulesza)Starożytność. Średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony) , Warszawa: Wydawnictwo Juka-91 2005. /popularnonaukowe/
 Jadwiga król Polski, Warszawa: Ossolineum 2009.
 (redakcja) Vademecum historyka mediewisty, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
 Witold wielki książę litewski (1354 lub 1355 - 27 października 1430), Kraków: Avalon 2013.

Статьи 
 Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w latach 1429-1430. Część I. "Burza koronacyjna" w relacji Jana Długosza, "Lituano-slavica posnaniensia. Studia historica" 6 (1995).
 Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w lalach 1429-1430. Część II: Próba rekonstrukcji wydarzeń., "Lituano-slavica posnaniensia. Studia historica" 7 (1997).
 Długosz i Kallimach o koronie węgierskiej Władysława III [w:] "Balcanica Posnaniensia" t. 7 (1997).
 Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej do śmierci Jagiełły, "Nasza Przeszłość" 91 (1999).
 Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej w latach 1434-1453, "Nasza Przeszłość" 92 (1999).
 Data urodzenia Władysława Jagiełły. Uwagi o starszeństwie synów Olgierda i Julianny, "Genealogia: Studia i Materiały Historyczne" 12 (2000).
 Stosunki Świdrygiełły z Zakonem Krzyżackim w latach 1430-1432, "Białoruskie Zeszyty Historyczne" 14 (2000).
 Narymunt Giedyminowic i jego uposażenie [w:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. Danuta Zydorek, Poznań 2001.
 Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły, "Białoruskie Zeszyty Historyczne" 15 (2001).
 Przyczyny zamordowania Zygmunta Kiejstutowicza, "Białoruskie Zeszyty Historyczne" 17 (2002).
 Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XV w., "Zapiski Historyczne" 68 (2003).
 Zegnanie Jawnuty ze stolca wielkoksiążęcego w 1345 r. [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Warszawa 2004.
 Ponownie o dacie urodzenia Jagiełły, "Genealogia. Studia i Materiały Historyczne" 16 (2004).
 Kontrowersje wokół przygotowań do koronacji Przemysła II, "Kwartalnik Historyczny" 112 (2005).
 Charakter rządów Skirgiełły i Witolda na Litwie w latach 1392–1394, "Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica" 11 (2005).
 (recenzja) Staré letopisy ceské (texty nejstarší vrstvy), Prameny dìjin èeských, Nová rada, II. díl, Fontes rerum Bohemicarum, vydali, Alena M. Èerná, Petr È o r n e j, Markéta K l o s o v á, Nakladatelství FILOSOFIA, Praha 2003 [w:] Studia Źródłoznawcze, tom 43, 2005.
 ...caput meum carnifici non subducam - O domniemanym zamachu na Oleśnickiego w 1432 r. [w:] Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006.
 (recenzja) Agnieszka Nalewajek, Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 124, Lublin 2006, ss. 251, tabele, aneksy , "Studia Źródłoznawcze" 45 (2007).
 Wiarygodność "Latopisu Wielkich Książąt Litewskich" [w:] XXVIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 2007.
 Jeszcze raz o przygotowaniach do koronacji Przemysła II, "Kwartalnik Historyczny" 114 (2007).
 Súdný den - čas pomsty – nový vĕk. Husycki taborytyzm między chiliazmem a rewolucją [w:] "Acta Universitatis Wratislawiensia".

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ярослава Нікодема на Сайте Института истории Университета имени Адама Мицкевича в Познани 
 12 VIII 1399 Bitwa pod Worsklą - rozmowa Wojciecha Kozłowskiego z Jarosławem Nikodemem na stronie Muzeum Historii Polski
 Jarosław Nikodem "Stosunki Świdrygiełły z Zakonem Krzyżackim w latach 1430-1432", www.bialorus.pl
 Jarosław Nikodem "Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły", www.bialorus.pl
 Jarosław Nikodem "Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie", www.bialorus.pl
 Jarosław Nikodem "Przyczyny zamordowania Zygmunta Kiejstutowicza", www.kamunikat.fontel.net
 Jarosław Nikodem "Súdný den - čas pomsty – nový vĕk. Husycki taborytyzm między chiliazmem a rewolucją." (format pdf)

Историки Польши
Медиевисты Польши